72. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  4–10 października 1999 we włoskich miastach Werona i Treviso. Były to dziesiąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1926, 1932, 1951, 1955, 1962, 1968, 1976, 1985 i 1994). Jedynie Holenderka Leontien van Moorsel w jeździe indywidualnej na czas i Szwajcar Fabian Cancellara w jeździe indywidualnej na czas juniorów zdołali obronić tytuły mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Kanadyjka Geneviève Jeanson, która zdobyła dwa zote medale w kategorii juniorek.

Reprezentacja Polski nie zdobyła żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 4. miejsca przez Magdalenę Sadłecką w wyścigu ze startu wspólnego juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 799 osób (201 kobiet i 598 mężczyzn) z 56 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (41 osób), Belgia (36), Francja (36), Hiszpania (36) i Holandia (36).  Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 27 osób (20 zawodników i 7 zawodniczek) we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1999 w kolarstwie
1999 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech
Sport w Weronie